Kroja kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Kruja, distriktshuvudort, Durrës prefektur, Rrethi i Krujës,

Indonesien 

 Kroya (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 

Robotskapade Albanienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar